

Аксьоновська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Аксьоновська — присілок, Лузький район, Кіровська область